

Persone 
 Francesco Ventola – politico italiano
 Nicola Ventola – calciatore italiano

Altro 
 Ventilatore o ventola – apparecchio atto allo spostamento dell'aria
 Ventola o fan – componente del compressore di un motore turboventola
 Ventola – organo rotante a palette
 Ventola – organo a elica che genera, girando, una corrente d'aria
 Ventola – attrezzo per ravvivare il fuoco; formato da un'impugnatura e un'appendice larga e piatta composta da trecce di paglia, penne di tacchino o cartone
 Ventola – strumento portatile rustico per rinfrescarsi, composto da un manico e da un foglio di cartone o altro materiale rigido non pieghevole
 Ventola – schermo metallico mobile di piccole dimensioni; componente dei proiettori cinematografici che previene il surriscaldamento interponendosi fra il fascio di luce e la pellicola